Ниоро () — город на западе Мали, в области Каес.

История 
Ниоро был основан в XVI или XVII веке рабом по имени Дьянванде; своего высшего расцвета город достиг в XVIII веке, когда стал столицей королевства Каарта народа бамбара. Позже город становится важным торговым центром между верхним Сенегалом и Суданом. В начале 1850-х годов тукулёрский завоеватель Эль-Хадж Омар захватил государство Каарта и обратил его население в ислам. В 1854 году от построил в Ниоро большую мечеть.

География 
Расположен в 241 км к северо-востоку от города Каес и в 443 км к северо-западу от столицы страны, города Бамако, на границе с Мавританией. Высота города над уровнем моря — 276 м. Имеется небольшой аэропорт.

Климат

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 102 836 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Известные уроженцы 
 Модибо Диарра — малийский политический деятель, астрофизик

Примечания 

Города Мали